Bathypolypus är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Grimpe 1921. Bathypolypus ingår i familjen Octopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Bathypolypus